Liste des communes du Luxembourg par canton

Liste des communes du Luxembourg par ordre alphabétique 
La liste suivante recense les 102 communes du Luxembourg existantes au . Elle se fonde sur les noms français des communes.

Voir aussi

Articles connexes 
 Commune (Luxembourg)
 Histoire des communes luxembourgeoises
 Armorial des communes du Luxembourg
 Liste des villes du Luxembourg
 Liste des localités du grand-duché de Luxembourg
 Liste de bourgmestres des communes luxembourgeoises

Liens externes 
 Le détail des communes du Luxembourg peut être vu sur le géoportail de l'Administration du cadastre du Luxembourg. Choisissez « fond blanc » en haut et sélectionnez les unités administratives dans la barre de sélection à gauche.
 Les polygones des communes du Luxembourg extraits de OpenStreetMap peuvent être trouvées dans un projet sur github.

Notes et références 

Communes